Топкий Ржавец — посёлок в Болховском районе Орловской области. Входит в состав Новосинецкого сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Посёлок находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности.

Уличная сеть представлена одним объектом: Центральная улица.

Часовой пояс

Климат близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 
Проживают (на 2017—2018 гг.) 11 жителей, 1 чел. — до 7 лет, 3 чел. — от 18 до 30 лет, 1 чел. — от 30 до 50 лет, 4 чел. — от 50 до 60 лет и 2 чел. — старше 60 лет.

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляют 50% (7 чел.), а женщины — 50% (7 чел.).

Великая отечественная война 

Рядом с селом расположено воинское захоронение сержанта Зинаиды Михайловны Козловой, погибшей от случайного выстрела из автомата. 1918 (1921)-11.08.1943 гг.

Транспорт 
Через посёлок проходит автодорога федерального значения Р92.

Примечания 

Населённые пункты Болховского района